Касабланкский трамвай — трамвайная система марокканского города Касабланка, запущенная в эксплуатацию в декабре 2012 года. Это вторая после столичной трамвайная система Марокко. На 2015 год она состояла из одной Y-образной линии протяженностью 31 км (48 остановок). В 2019 году 2 маршрута.

История 
Строился в 2000-е — 2010-е годы. Открыт 1 маршрутом в декабре 2012 года. В январе 2019 года открыт 2 маршрут.

Маршруты 
 № 1
По состоянию на 2015 год, трамвайная система состояла из одной линии T1, которая связывает район Sidi Moumen в восточной части города с районами Aïn Diab и Facultés в западной. Линия протяженностью 31 км насчитывала 48 остановок. Действовали два маршрута: Ain Diab plage — Sidi Moumen и Facultes — Sidi Moumen. . В 2019 году один конец разветвления передан построенному маршруту 2.
 № 2
Открыт 24 января 2019 года, с включением одного ответвления маршрута № 1, длина 16,5 км.

Подвижной состав 
В Касабланке используются 74 современных низкопольных двусторонних сочленённых вагона типа Citadis 302 производства французской компании Alstom. Каждый трамвай вмещает 606 пассажиров, включая 118 сидячих мест; они могут перевозить до 250,000 человек в сутки. Вагоны оснащены кондиционерами, тонированными стеклами, а также дисплеями с информацией на французском и арабском языках.

См. также 

 Трамвай Рабата и Сале

Примечания

Ссылки 
 Информация о трамвае Касабланки на сайте С. Болашенко Не работает.
 на сайте Швандля

Касабланка
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2012 году
Трамвайные системы Марокко
2012 год в Марокко
Появились в XXI веке в Марокко